Lenora, città del Kansas, negli Stati Uniti
Lenora, comune della Repubblica Ceca
Lenora, libro giallo stampato dalla Arnoldo Mondadori Editore nella collana Il Giallo Mondadori n.1333 del 18 agosto 1974.